Jerzy Rudnicki – polski historyk (1926–2008)
 Jerzy Rudnicki – polski lekarz, profesor
 Jerzy Rudnicki – polski wspinacz (1931–1988)
 Jerzy Rudnicki (1954-) – polski bokser amatorski